

Wyniki meczów

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Niemczech
2006 w Niemczech